Air Senegal steht für folgende Fluggesellschaften von Senegal:

 Air Sénégal, eine senegalesische Fluggesellschaft, 1971 bis 2001 (später Air Sénégal International) 
 Air Sénégal (2016), gegründet 2016

Siehe auch:
 Sénégal Airlines, 2009 bis 2016